Vedovella – nome comune del Callicebus torquatus
 Vedovella – soprannome delle fontanelle dell'acqua potabile a Milano